Une saison sèche est une saison caractérisée par la faiblesse relative des précipitations, qui ne sont jamais nulles.
 Saison sèche est le sous-titre d'un film de Mahamat Saleh Haroun.